Коган, Ефим:
 Коган, Ефим Ефимович (1920—1973) — советский шахматист и тренер, заслуженный тренер СССР.
 Коган, Ефим Яковлевич (1940—2019) —  доктор физико-математических наук, профессор.